Зона Америка — одна из трёх региональных зон в розыгрыше Кубка Дэвиса 2008 года. Состоит из 4-х групп.

Группа I

Группа II

Группа III 
 Country Club, Тегусигальпа, Гондурас, хард

 16 — 20 июля 2008

Предварительный раунд

Плей-офф

Итог 
  и  переходят в группу 2 зоны Америка
  и  переходят в группу 4 зоны Америка

Группа IV 
 Country Club, Тегусигальпа, Гондурас, хард

 16 — 20 июля 2008

  и  переходят в группу 3 зоны Америка

Ссылки 
 Официальный сайт 

Регионы